«Flagship» puede referirse a:

Industria de Videojuegos 
 Flagship (1997-2007), desarrollador de videojuegos de Japón.
 Flagship Studios (2003-2008), compañía de videojuegos de Estados Unidos.
 Flagship (f.1983), revista de videojuegos de Reino Unido.

Informática 
 FlagShip, compilador para Unix, Linux y MS-Windows.

Música 
 Flagship (f.2011), banda musical:
 Flagship (2013), álbum de Flagship.